Czarnówko ist der Name folgender Orte in Polen:
 Czarnówko (Nowa Wieś Lęborska) in der Woiwodschaft Pommern
 Czarnówko (Widuchowa) in der Woiwodschaft Westpommern